Щурат — українське прізвище.

Відомі носії:

 Щурат Василь Григорович (1871 — 1948) — український педагог, літературознавець, поет і перекладач.
 Щурат Степан Васильович (1909 — 1990) — український учений-літературознавець.

Українські прізвища